Борщ може да се отнася за:

 Борщ – село в Словения, Споднепосавски регион, община Брежице
 Борщ – село в Словения, Обално-крашки регион, община Копер
 Борщ – село в Словения, Югоизточна Словения, община Метлика